AFOCAL est une abréviation qui peut désigner :
 Association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs, une association d'éducation populaire.

Voir aussi 
 Système afocal, un terme d'optique